Un chiste recurrente o una broma recurrente<ref>Felipe, Fernando de; Gómez García, Iván: Ficciones colaterales: Las huellas del 11-S en las series 'made in USA'''; Barcelona: Advisory Board, 2011; p.262.</ref> es una situación humorística que se repite varias veces de forma idéntica o con mínimas variaciones a lo largo de una actuación, película, serie, cómic, etc. En inglés se denomina running gag''.

Véase también 
 Chiste
 Comedia
 Gag
 Humor

Notas 

Humor